Domination bezeichnet
 einen Teil von BDSM
 einen Spielmodus für Egoshooter, siehe Spielmodus (Computerspiel)#Domination
 Domination (Computerspiel), basierend auf Risiko (Spiel)